Рейс 102 может означать:
 Рейс 102 Interflug
 Рейс 102 National Airlines